Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1996 var det 60:e världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av IIHF. Mästerskapet avgjordes i fyra divisioner som A-, B-, C- och D-VM. De fyra turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Wien, Österrike under perioden 21 april - 5 maj 1996.
B-VM i Eindhoven, Nederländerna under perioden 10 - 20 april 1996.
C-VM i Jesenice och Kranj, Slovenien under perioden 22 - 31 mars 1996.
D-VM i Johannesburg, Sydafrika under perioden 25 - 31 mars 1996.

Totalt deltog 36 landslag i detta världsmästerskap, samt tre lag som deltog i kvalificeringsomgången inför D-VM.

Detta år genomfördes ett antal nya förändringar med VM-indelningarna. C1-gruppen blev åter åtta lag och döptes tillbaka till C-gruppen. C2-gruppen blev åter D-gruppen och reducerades från tio lag till åtta. Denna reduktion medförde att en kvalificeringsomgång infördes inför D-gruppen.

Något överraskande vann Tjeckien världsmästartiteln, deras första guldmedalj efter uppdelningen av Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien den 1 januari 1993. Tjeckien fick stanna kvar i A-gruppen 1993, medan slovakerna tvingades starta i C-gruppen 1994, men nu var Slovakien med som en frisk fläkt, med en stark offensiv men med något sämre defensiv. Slovakien hade dock varit med i OS 1994 sedan man tillåtits starta i OS-kvalet, och i VM 1996 var man nära att gå till kvartsfinal.

I VM-finalen vann tjeckerna med 4-2 över Kanada med två avgörande mål alldeles i slutsekunderna. USA erövrade bronsmedaljerna, deras första medaljer sedan VM 1962. Sverige stod för en svag turnering och slutade sexa. Ett av VM:s mer överraskande resultat var Kanadas förlust mot Tyskland med 1-5 i det inledande gruppspelet.

A-VM
Matcherna spelades i Wien, Österrike, i ishallarna Wiener Stadthalle och Albert Schultz Eishalle.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsomgång
De sämst placerade lagen från respektive grupp spelade mot varandra för att avgöra vem som skulle flyttas ned i B-gruppen.

Österrike flyttades ner i B-gruppen inför VM 1997 och ersattes av Lettland som flyttades upp från B-gruppen.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare
Målvakt: Roman Turek, Tjeckien
Back: Alexei Zhitnik, Ryssland
Forward: Paul Kariya, Kanada

All star team
Målvakt: Roman Turek, Tjeckien
Backar: Alexei Zhitnik, Ryssland; Michal Sykora, Tjeckien
Forwards: Paul Kariya, Kanada; Robert Reichel, Tjeckien; Otakar Vejvoda, Tjeckien

Laguppställningar

Tjeckien
Roman Turek, Roman Čechmánek, Radek Bonk, Robert Reichel, Robert Lang, Michal Sýkora, Otakar Vejvoda, Martin Procházka, František Kučera, Drahomír Kadlec, Jiří Veber, Robert Kysela, František Kaberle, David Výborný, Jiří Dopita, Radek Belohlav, Pavel Patera, Antonín Stavjaňa, Viktor Ujčík, Roman Meluzín, Stanislav Neckář, Petr Franek, Jiří Výkoukal

Kanada
Curtis Joseph, Martin Brodeur, Andrew Verner - Steve Duchesne, Derek Mayer, Darryl Sydor, Doug Bodger, Glen Wesley, Luke Richardson, Matsos, Yanic Perreault, Travis Green, Paul Kariya, Steve Thomas, Ray Ferraro, Jason Dawe, Jeff Friesen, Dean McAmmond, Andrew Cassels, J.F. Jomphe, Kelly Buchberger, Brad May, Garry Galley

USA
Parris Duffus, Tim Thomas, John Grahame, Chris Luongo, Tom Pederson, Brian Bonin, Mike Crowley, Paul Stanton, Scott Lachance, Mike Lalor, Keith Aldridge, Tom O'Regan, Bobby Reynolds, Kevin Stevens, Brian Rolston, Chris Tancill, Joe Sacco, Marty McInnis, Tom Chorske, Dan Plante, Derek Plante, Craig Johnson, Darby Hendrickson

Sverige
Målvakter: Boo Ahl (HV71), Mikael Sandberg (Frölunda HC), Thomas Östlund (Djurgårdens IF)
Backar: Per Gustafsson (HV71), Roger Johansson (Färjestads BK), Hans Jonsson (Modo HK), Kenny Jönsson (New York Islanders), Mattias Norström (Los Angeles Kings), Tommy Sjödin (Brynäs IF), Ronnie Sundin (Frölunda HC)
Forwards: Daniel Alfredsson (Ottawa Senators), Niklas Andersson (San Jose Sharks), Jonas Bergqvist (Leksands IF), Andreas Dackell (Brynäs IF), Per-Erik Eklund (Leksands IF), Tomas Forslund (Leksands IF), Tomas Holmström (Luleå HF), Anders Huusko (HV71), Jan Larsson (Brynäs IF), Andreas Karlsson (Leksands IF), Fredrik Modin (Brynäs IF), Michael Nylander (Calgary Flames), Markus Näslund (Vancouver Canucks)
Förbundskapten: Kent Forsberg

B-VM

B-världsmästerskapet spelades i Eindhoven, Nederländerna. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till A-VM 1997 samt för att undvika nedflyttning till C-VM 1997.

Tabell

Matcher

C-VM
C-världsmästerskapet spelades i Jesenice och Kranj, Slovenien. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till B-VM 1997 samt för att undvika nedflyttning till D-VM 1997.

Tabell

Matcher

D-VM

Kvalificering till D-VM

Oceaniengruppen
Matcherna spelades i Sydney, Australien.

Medelhavsgruppen
Matcherna spelades i Metulla, Israel.

Grekland spelade med en icke licenserad spelare, Grekland dömd som förlorare med 5-0.

Gruppspel
D-världsmästerskapet spelades i Kaunas och Elektrėnai, Litauen. De åtta lagen delades upp i två grupper i en föromgång där alla mötte alla. De två bäst placerade lagen ur varje grupp spelade om en uppflyttningsplats till C1-gruppen 1996 i en finalomgång i gruppspel om fyra lag för att avgöra placeringar 1 till 4. Lagen som placerade sig trea och fyra i inledningsomgångens två grupper spelade en placeringsomgång för platserna 5 till 8. De sämst placerade lagen i inledningsomgångens två grupper gjorde upp i en match om placering 9 och 10. Till placeringsomgåmg och finalomgång tog lagen med sig poäng och resultat från tidigare möten då lagen möttes endast en gång.

Laget som placerade sig etta flyttades upp till D-VM 1997.

Grupp A
Matcherna spelades i Kaunas, Litauen.

Grupp B
Matcherna spelades i Elektrėnai, Litauen.

Israel spelade med två icke licensierade spelare, ryss-israelerna Ariel Ben-Youri och Alex Vita. Israel dömdes som förlorare med 5-0.

Placeringsomgång platser 33-36

Från inledningsomgångens gruppspel tog lagen med sig tidigare resultat. Matcherna spelades i Kaunas, Litauen.

Finalomgång platser 29-32
Från inledningsomgångens gruppspel tog lagen med sig tidigare resultat. Matcherna spelades i Elektrėnai, Litauen.

Total slutställning

1996 i Österrike
Internationella ishockeytävlingar i Österrike
Ishockeysäsongen 1995/1996
Sportevenemang i Wien
1996
1996 i Nederländerna
1996 i Slovenien
1996 i Sydafrika
Sportevenemang i Johannesburg
Sportevenemang i Eindhoven
Internationella ishockeytävlingar i Nederländerna
Internationella ishockeytävlingar i Slovenien
Internationella ishockeytävlingar i Sydafrika
Sport i Kranj
Sport i Jesenice
Wien under 1900-talet
Johannesburg under 1900-talet
Eindhoven under 1900-talet